Eddie Angsthorn (Originaltitel: Scaredy Squirrel) ist eine kanadische Zeichentrickserie, die zwischen 2011 und 2013 produziert wurde.

Handlung 
Das neurotische und kreative Eichhörnchen Eddie lebt in Balsa City. Dort arbeitet er in einem Supermarkt und ist für die Anordnung des Sortiments in die jeweiligen Regale zuständig. Allerdings lässt er sich auch von vielen erschrecken und Angst machen. Bei seinen täglichen Abenteuern und Einfällen unterstützt ihn sein Stinktier-Freund Dave.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2011 und 2013 von Nelvana unter der Regie von Matt Ferguson produziert. Dabei sind 3 Staffeln mit 52 Folgen entstanden. Erstmals wurde die Serie am 8. Mai 2011 auf dem Fernsehsender YTV ausgestrahlt. Die deutsche TV-Erstausstrahlung erfolgte am 28. November 2011 im Disney Channel und im Free-TV am 7. Februar 2012 auf Super RTL statt. Weitere Ausstrahlungen im deutschsprachigen Fernsehen erfolgten ebenfalls auf Disney XD und Toggo plus statt.

Synchronisation

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 
 
 Eddie Angsthorn auf Toggo.de

Einzelnachweise 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre